En médecine (génétique) : un individu présentant une maladie génétique est qualifié de cas sporadique lorsqu'après enquête génétique dans sa famille, on ne découvre aucun parent malade de génération antérieure ou de même génération. Cette page liste de façon non exhaustive les maladies possédant à la fois des malades associés à une cause génétique et dans le même temps d'autres malades associés à une cause sporadique.  

La forme sporadique de ces maladies font que les lois de Mendel sont désuet dans un certain nombre de pathologie de cette liste. Aussi, on utilise parfois le terme « causes multifactorielles » pour décrire les causes méconnues possible de ces maladies. Finalement, à l'instar de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob dont la cause est connue (voir Maladies génétiques à prion) on pourrait extrapoler le fait que d'autres agents infectieux de type Prion pourrait être responsable de maladie de cause inconnue figurant dans cette liste.

&ast; Maladies à prions

&ast;&ast; Contagion horizontale (c'est-à-dire d'individus à individus et non verticale ; des parents aux descendants).

Article connexe 
 Maladies génétiques à prion

Notes et références 

Liste de maladies